Samsara to:

 Samsara – album polskiego zespołu Czan
 Samsara – album amerykańskiego zespołu Yakuza
 Samsara – film dokumentalny Rona Fricke z 2011 roku

Zobacz też 
 sansara – pojęcie z filozofii indyjskiej, w tym z filozofii tradycji hinduistycznych i buddyjskich